Szönyi este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Anca Szönyi Thomas (n. 1960), artistă și actriță română
 Julieta Szönyi (n. 1949), actriță română
 Ștefan Szönyi (1913-1967), pictor român